Tamana

Toponymie 

 Tamana, un atoll situé dans les Kiribati
 Tamana, une ville japonaise
 Tamana, un village de Futuna